Velika nagrada Francije 1972 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1972. Odvijala se je 2. julija 1972.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 38
| 1:52:22,5
| 3
| 9
|-
! 2
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 38
| + 27,7 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 9
|  Chris Amon
| Matra
| 38
| + 31,9 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 7
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 38
| + 49,3 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 12
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 38
| + 56,8 s
| 9
| 2
|-
! 6
| 26
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 38
| + 1:36,1
| 10
| 1
|-
! 7
| 2
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 38
| + 1:48,1
| 2
|  
|-
! 8
| 19
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 38
| + 2:25,1
| 14
|  
|-
! 9
| 11
|  Brian Redman
| McLaren-Ford
| 38
| + 2:55,5
| 13
|  
|-
! 10
| 18
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 38
| + 2:59,5
| 20
|  
|-
! 11
| 3
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 37
| +1 krog
| 4
|  
|-
! 12
| 20
|   Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 37
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 13
| 30
|  Nanni Galli
| Ferrari
| 37
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 14
| 28
|  Andrea de Adamich
| Surtees-Ford
| 37
| + 1 lap
| 12
|  
|-
! 15
| 5
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 37
| +1 krog
| 24
|  
|-
! 16
| 10
|  Rolf Stommelen
| March-Ford
| 37
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 17
| 27
|  Tim Schenken
| Surtees-Ford
| 36
| +2 kroga
| 5
|  
|-
! 18
| 6
|  Dave Walker
| Lotus-Ford
| 34
| Pog. gred
| 22
|  
|-
! 19
| 15
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 33
| Brez goriva
| 23
|  
|-
! NC
| 8
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 33
| +5 krogov
| 16
|  
|-
! Ods
| 24
|  Reine Wisell
| BRM
| 25
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 17
|  Carlos Pace
| March-Ford
| 18
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 25
|  Helmut Marko
| BRM
| 8
| Poškodba
| 6
|  
|-
! Ods
| 14
|  Niki Lauda
| March-Ford
| 4
| Pog. gred
| 21
|  
|-
! DNQ
| 29
|  Dave Charlton
| Lotus-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Chris Amon - 2:53.9

Formula 1 sezona 1972
1972